Libre unión o Unión libre, puede referirse a:

Sociología
 Unión libre, unión libre o asociación libre: emparejamiento doméstico. 
 Unión libre, movimiento social que rechaza el matrimonio.

Geografía
LIbre Unión, localidad perteneciente al municipio de Yaxcabá, en Yucatán, México.

Publicaciones
Unión Libre, nombre de una revista española editada en Galicia.

Poblaciones
Libre Unión (Yaxcabá), una población del municipio de Yaxcabá, Yucatán.